Příjmení Navrátil či Navrátilová mělo v roce 2011 v Česku 16 842 osob. Vyskytuje se více na Moravě než v Čechách. Podobné příjmení Navratil nebo Navratilová má 9 osob.

známí nositelé tohoto příjmení

 Antonín Navrátil (rozcestník), více nositelů, viz rozcestník
 Augustin Navrátil (1928–2003) – moravský rolník, katolický aktivista a disident
 Bartoloměj Navrátil (1848–1927) – český fyzik a matematik-statistik
 Bohumil Navrátil (1870–1936) – moravský historik, archivář
 Bořivoj Navrátil (1933–2011) – český herec
 Dušan Navrátil (* 1955) – český státní úředník a politik, poslanec PS za ODA a ODS, ředitel NBÚ
 Emil Navrátil (1866–1928) – profesor elektrárenství a elektrických zařízení
 František Navrátil, více nositelů, viz rozcestník
 Gustav Navrátil (1875–???) – český a československý politik a poslanec za Národní demokracii
 Jakub Navrátil (* 1984) – český fotbalista
 Jan Navrátil, více nositelů, viz rozcestník
 Ján Navrátil (* 1935) – slovenský spisovatel
 Jaromír Navrátil (* 1963) – český fotbalista
 Jaroslav Navrátil (* 1957) – český tenista a trenér
 Jaroslav Navrátil (rozcestník), více dalších nositelů
 Jiří Navrátil (rozcestník), více dalších nositelů
 Josef Navrátil, více dalších nositelů
 Karel Navrátil (rozcestník), více dalších nositelů
 Michal Navrátil (rozcestník), více dalších nositelů
 Michel Navratil (1880–1912) – pasažér Titanicu
 Michel Marcel Navratil (1908–2001) – trosečník z lodi RMS Titanic
 Milan Navrátil (* 1938) – slovenský fotbalista
 Miloš Navrátil, více nositelů, viz rozcestník
 Mirai Navrátil (* 1992) – česko-japonský frontman, kytarista a zpěvák
 Nikola Navrátil – český herec
 Oldřich Navrátil (* 1952) – český herec
 Pavel Navrátil (1933–1981) – český malíř
 Petr Navrátil (* 1955) – český politik ČSSD, radní Zlínského kraje
 Stanislav Navrátil (* 1930) – český fotbalista
 Tomáš Navrátil (* 1983) – český politik, primátor města Opavy
 Václav Aleš Navrátil – český malíř
 Vincent Navrátil (* 1997) – český divadelní a filmový herec
 Vladimír Navrátil (herec) (1922–zemřel neznámo kdy) – český herec
 Vladimír Navrátil (sochař) (1907–1975) – český sochař
 Vladislav Navrátil (* 1942) – český fyzik
 Vlastislav Navrátil (* 1968) – český politik TOP 09

Související články 
 Lánská lípa, též Navrátilova lípa – památný strom v obci Lány
 Navrátilová